

Вонданка — річка в Кіровській області, права притока Моломи
 Вонданка — село, Даровський район, Кіровська область

Див. також 
 Верховонданка